Die Mission Hills China Open 2000 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2000/01, das vom 9. bis 17. Dezember in Shenzhen ausgetragen wurde. Die erste Ausgabe des Turniers hatte im Vorjahr noch in Shanghai stattgefunden. Diesmal war das international bekannte Golf Resort Mission Hills Austragungsort, das auch als Namenssponsor fungierte.

Ronnie O’Sullivan, der 1999 das Turnierdebüt gewonnen hatte, erreichte erneut das Finale. Dort traf er auf den Weltmeister und Weltranglistenersten Mark Williams. Der Engländer siegte mit 9:3 und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel. Es war in seinem vierten Finale in dieser Saison der dritte Sieg, der erste bei einem Ranglistenturnier.

Preisgeld / Ranglistenpunkte 
Gegenüber dem ersten Turnier stieg das Preisgeld geringfügig um ca. 15.000 £ an. Für die Spieler ab dem Achtelfinale änderte sich dabei nichts, für die übrigen Teilnehmer gab es geringfügige Erhöhungen mit Ausnahme der Sieger der letzten Qualifikationsrunde, die 300 £ weniger bekamen.

Verschiebungen gab es auch bei den Punkten für die Weltrangliste. Besonders am unteren Ende des Feldes gab es deutlich mehr Punkte, und das diesmal für 160 statt 128 Turnierteilnehmer.

Wildcard-Runde 
Statt drei gab es diesmal nur zwei Wildcards, die der chinesische Verband an einheimische Spieler vergeben durfte. Pang Weiguo durfte zum zweiten und Cai Jianzhong zum ersten Mal antreten. Die beiden Chinesen spielten gegen die zwei Qualifikanten mit der niedrigsten Platzierung in der Weltrangliste vor Beginn des eigentlichen Hauptturniers um den Einzug in die Hauptrunde. Wie zuvor gelang aber auch in diesem Jahr keinem Amateur die Überraschung.

Die Spiele der Wildcard-Runde fanden zum Auftakt des Turniers am 9. Dezember statt. Beiden Spiele wurden auf 5 Gewinnframes (Best of 9) gespielt.

|}

Finalrunde 
Für Runde 1 wurden den Top 16 der Weltrangliste die 16 Sieger der Qualifikation bzw. der Wildcard-Spiele zugelost. Wie im Vorjahr wurde bis einschließlich Viertelfinale im Best-of-9-Modus gespielt. Im Halbfinale galt Best of 11 und das Finale war Best of 17 (9 Frames für den Sieg).

Finale 
Für Ronnie O’Sullivan und Mark Williams war es bereits die dritte Finalbegegnung in dieser Saison. Beim Champions Cup hatte O’Sullivan, beim Grand Prix Williams gewonnen. Zwei Wochen zuvor bei der UK Championship war der Waliser ebenfalls im Finale gestanden und hatte verloren. Für den Engländer ging es um nach seinem Sieg im Vorjahr um die Titelverteidigung. O’Sullivan begann das Endspiel auch zielstrebig, nach dem 1:1 gewann er 6 Frames in Folge, 5 davon mit Breaks zwischen 54 und 74 Punkten. Der Stand von 7:1 nach der ersten Session stellte Williams vor eine schwere Aufgabe. Er erkämpfte sich zwar den ersten Frame des Abends und verkürzte danach noch auf 3:7, aber nachdem O’Sullivan mit einem weiteren hohen Break den 11. Frame noch gestohlen hatte, war das die Vorentscheidung und er vollendete im nächsten Frame zum 9:3-Sieg. In der Bilanz der beiden Spieler erhöhte der Engländer damit auf 11:6. Für ihn war es der 9. Sieg bei einem Ranglistenturnier.

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 16 Breaks von mindestens 100 Punkten. Für Stephen Hendry gab es einen Bonus von 3.000 £ für das höchste Break von 121 Punkten, das er im Achtelfinale erzielt hatte.

Hauptturnier

Quellen 

Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in der Volksrepublik China
2000
Sportveranstaltung in Shenzhen